AESV peut désigner :
 une association des anciens étudiants du département STID de Vannes en France ;
 une association française d'étude sur les soucoupes volantes (créée en 1974 par Perry Petrakis).